Madureira ist der Familienname folgender Personen:

 Doka Madureira (* 1984), brasilianisch-bulgarischer Fußballspieler
 Joe Madureira (* 1974; Spitzname Joe Mad), US-amerikanischer Comiczeichner
 Manuel Madureira Dias (* 1936), portugiesischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Faro

Madureira bezeichnet:

 Madureira (Rio de Janeiro), einen Stadtteil von Rio de Janeiro
 Madureira EC, einen brasilianischen Fußballklub aus Rio de Janeiro